La Grotte du Cheval peut désigner :
 la grotte du Cheval à Arcy-sur-Cure, Yonne, ornée de gravures gravettiennes.
 la grotte du Cheval () à Nardò en Italie, ayant livré un des plus anciens fossiles dHomo sapiens en Europe.
 la grotte de Gouy, en Seine-Maritime.

Homonymie de toponyme